Varna (Bulgária) — cidade
Varna (província) — província da Bulgária
Varna (Sérvia) — aldeia
Varna (Itália) — comuna do Trentino-Alto Ádige
Varna (Illinois) — cidade dos Estados Unidos
Casta — forma de estratificação social que no hinduísmo se designa Varna

Desambiguações de topônimos